

Patronyme 

 Charles Montier (1879-1952), concessionnaire et constructeur automobile français devenu pilote de course automobile.
 Edward Montier (1870-1954), homme de lettres français.
 Guillaume Montier (1905-1995), homme politique et résistant français.
 Jean-Pierre Montier (1956-), universitaire.

Toponyme 
 Montier-en-Der, commune française du département de la Haute-Marne, sur le territoire de laquelle sont situés le Haras national de Montier-en-Der ainsi que l'Abbaye Notre-Dame de Montier-en-Der.
 Montier-en-l'Isle, commune française du département de l'Aube.

Voir aussi 
 Adson de Montier-en-Der - en latin : Adso Dervensis (vers 920-992), abbé français de Montier-en-Der.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme